Motschenbach ist ein geographischer Name in Markt Mainleus im Landkreis Kulmbach, Bayern:
 Motschenbach (Main), linker Zufluss des Mains zwischen Willmersreuth und der Rothwinder Mühle, beide Markt Mainleus
 Motschenbach (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern